Il distretto di Žambyl () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Uzynagaš.

Collegamenti esterni 
 

Žambyl